Jordan 191 — первый гоночный автомобиль в истории команды Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

Автомобиль был сконструирован коллективом из трёх человек под руководством шеф-дизайнера Гэри Андерсона. Пять пилотов приняли участие в шестнадцати гонках Чемпионата мира в составе команды. Андреа де Чезарис был единственным, кто выступал весь сезон целиком, несмотря на провал в предквалификации к гонке открытия сезона в Финиксе. Он же добыл для команды её лучший результат в сезоне - четвёртые места в Монреале и Мехико. Лучший результат Бертрана Гашо, который провёл полсезона - 5 место, всего в двух секундах позади де Чезариса на финише. Сезон для Гашо прервался двухмесячным тюремным заключением за использование слезоточивого газа в лондонском такси.

За оставшиеся 6 гонок три гонщика замещали Гашо: Алессандро Занарди, Роберто Морено и 22-летний немец по имени Михаэль Шумахер. Шумахер стал открытием в своей первой и единственной гонке за Jordan. На Гран-при Бельгии Шумахер квалифицировался на превосходном седьмом месте (лучший результат для Jordan на то время), переиграв де Чезариса, который был одиннадцатым. Тем не менее, успех не продлился долго, так как сцепление сломалось на первом круге гонки. Далее последовали судебные споры между Benetton и Jordan, подписание контракта с Benetton - командой, с которой он позже выиграл два чемпионата, Морено же отправился в Jordan. Он провёл две гонки прежде чем дать дебютировать Занарди, который провёл 3 заключительных гонки. Пара девятых мест стали лучшим достижением для всех заместителей Гашо.

Свой первый сезон Jordan закончил на впечатляющем пятом месте в чемпионате, набрав 13 очков. Модель 191 многими считается одной из самых красивых машин Формулы-1 за всю историю. Автомобиль получил награду британского журнала Autosport как лучший гоночный автомобиль 1991 года.

История индекса шасси 
Первый автомобиль команды Jordan был представлен в конце 1990 года и носил индекс 911, который стал легендарным благодаря знаменитым спорткарам Porsche. Немцы попросили изменить название шасси и на старт в первом для команды сезоне в Ф-1 вышел Jordan 191.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 
 Статья на F1news.ru

Шасси Jordan Формулы-1